Leikluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Leikluoto (ö), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 
 Leikluoto (klippa), Egentliga Finland, Åbo, 

Robotskapade Finlandförgreningar